Фа́био Си́лва или Фа́биу Си́лва ():

  (род. 1980) — бразильский футболист, защитник.
  (род. 1980) — бразильский футболист, нападающий.
  (род. 1984) — бразильский футболист, защитник.
  (род. 1984) — бразильский футболист, защитник.
 Фабиу Силва (род. 1985) — кабо-вердианский футболист, полузащитник.
 Фабио (род. 1990) — бразильский футболист, защитник.
  (род. 1982) — бразильский боец смешанного стиля.
 Фабиу Силва (род. 2002) — португальский футболист, нападающий.